Il singolare del torneo di tennis Kemer Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ksenija Pervak che ha battuto in finale Eva Birnerová 6–4, 7–6(7–4).

Teste di serie 

  Tímea Babos (ritiro)
  Jana Čepelová (secondo turno)
  Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)
  Tadeja Majerič (primo turno)

  Nina Bratčikova (Primo turno; ritiro)
  Aleksandra Panova (quarti di finale)
  Stephanie Vogt (Primo turno; ritiro)
  Çağla Büyükakçay (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kemer Cup 2013